Fake - (em inglês: falso).
 Fåker - Pequena localidade sueca na província histórica da Jemtlândia.
 Faker (gamer) - Jogador profissional de League of Legends.

Desambiguação